Star Wars: The Clone Wars puede referirse a:

Películas

 Star Wars: The Clone Wars (película) (2008).

Televisión
Star Wars: Clone Wars (serie de televisión de 2003) (2003-2005)
Star Wars: The Clone Wars (serie de televisión de 2008) (2008-2014 y 2020)

Videojuegos
Star Wars: The Clone Wars (videojuego de 2002) (2002), para varias plataformas.
Star Wars: The Clone Wars - Jedi Alliance (2008), para Nintendo DS.
Star Wars: The Clone Wars - Lightsaber Duels (2008), para Wii.
Lego Star Wars III: The Clone Wars (2011).

Cómics
Star Wars: Clone Wars (cómic)
Clone Wars Adventures

Novelas
Star Wars: The Clone Wars (novela)